Maxime Geraci (1992-), journaliste français spécialisé dans les jeux vidéo ;
 Sébastien Geraci (1986-), metteur en scène et acteur français ;
 Stéphane Geraci (1966-), joueur de rugby français.

Voir aussi 
 Geraci Siculo, commune italienne